Kantanen ist der Familienname folgender Personen:

 Janne Kantanen (* 1983), finnischer Biathlet
 Tapio Kantanen (* 1949), finnischer Leichtathlet